Seznam armad z zaporedno številko 15.

Seznam 
 15. armada (ZDA)
 15. armada (Japonski imperij)
 15. armada (Wehrmacht)
 15. armada (ZSSR)

 Zračne
 15. zračna armada (ZDA)
 15. zračna armada (ZSSR)

Glej tudi